Qualificazioni ai Giochi della XVII Olimpiade – per la zona gestita dalla Asian Football Confederation
 Qualificazioni ai Giochi della XVII Olimpiade – per la zona gestita dalla Confédération Africaine de Football
 Qualificazioni ai Giochi della XVII Olimpiade – per la zona mediorientale
 Qualificazioni ai Giochi della XVII Olimpiade – per la zona gestita dalla Union of European Football Associations